Amica – opera di Pietro Mascagni su libretto di Paul Bérel del 1905
 Amica – rivista italiana
 Amica Chips – azienda alimentare italiana

Pagine correlate 
 Amicizia
 Amiga